La palabra misión puede hacer referencia a:
 una misión, trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u organización
 una misión espacial, vuelo individual de una nave espacial;
 una misión religiosa, asentamiento religioso fundado por misioneros para evangelizar una región;
 una misión diplomática, grupo de personas que representan oficialmente a un estado en otro país;
 la declaración de la misión,  un componente del proceso de planeamiento de la estrategia empresarial;
 en videojuegos, una misión es una tarea que el jugador debe realizar para avanzar en la trama y/o conseguir recompensas.

Enlaces externos